

Cinema 
 Furore (The Grapes of Wrath) – film di John Ford del 1940 con Henry Fonda, che ottenne 7 nomination al premio oscar, tratto dal romanzo omonimo di John Steinbeck

Geografia 
 Furore – comune della provincia di Salerno

Letteratura e teatro 
 Furore (The Grapes of Wrath) – romanzo del 1939 di John Steinbeck vincitore del premio Pulitzer nel 1940
 Furore (The Grapes of Wrath) – opera teatrale di Frank Galati, tratta dall'omonimo romanzo di John Steinbeck

Musica 
 Aria di furore – tipo di aria musicale, particolarmente ricca di pathos, nell'opera lirica
 Furore – album di Adriano Celentano del 1960
 Furore – singolo di Paola & Chiara del 2023

Psicologia 
 Furore – uno stato emotivo di collera incontrollabile
 Furore – una condizione di tensione ed eccitamento spirituale simile alla trance (per esempio furore poetico o furore profetico)
 Furore – lo stato emotivo fondante della società secondo il sociologo Michael Serres

Televisione 
 Furore – programma televisivo musicale in onda su Rai 2.
 Furore –  serie televisiva italiana diretta da Alessio Inturri e trasmessa da Canale 5.

Altri progetti